Quadrille (dt. [], fr. []) ist:

 ein Tanz, siehe Quadrille (Tanz)
 eine Formation beim Reiten, siehe Pferdesport#Formations- und Quadrillereiten
 eine Patience-Variante, siehe Patience
 ein dem L’Hombre ähnliches Kartenspiel für vier Personen, siehe L’Hombre

Ins Deutsche lässt sich der Begriff als Geviert übertragen, zumeist in der Bedeutung eines Quadrates oder einer quadratischen Formation (vgl. z. B.: im Englischen quadrille paper für „Karopapier“).

Siehe auch:
 Geviert (Begriffsklärung)
 Quadrat (Begriffsklärung)

 QUADRILL vierteiliger Turmbau, der an der Tabakfabrik Linz entsteht